Strażak Sam (serial animowany 1987)
 Strażak Sam (serial animowany 2003)
 Strażak Sam (serial animowany 2008)